Еникале:

 Еникале — мыс в Крыму на берегу Керченского пролива
 Еникале — крепость в Крыму 
 Еникале — прежнее название (до 1948 года) микрорайона Керчи (ранее село) Сипягино
 Еникале — пароход Черноморского флота России 1848 года